Das japanische Wort Shinju bezeichnet mehrere Begriffe:
Shinjū ist der gemeinsame Suizid zweier Liebender
Shinjū (Kami), göttliche (Kami) Tiere
Shinjū (Name), ein japanischer Name, der „Perle“ bedeutet
„Perle“ als bestimmte Art der Fesselung in der Shibari